THESIS (Theory and History of Economic and Social Institutions and Systems; Теория и история экономических и социальных институтов и систем) — общественно-научный альманах (Россия), издававшийся в 1993 и 1994 гг.

До 1990-х годов в СССР заметно ощущался недостаток переводов научной литературы по общественным наукам.  Задачей альманаха было ознакомление научного сообщества России с наиболее важными, но недостаточно известными для русскоязычного читателя, трудами ведущих зарубежных ученых в области общественных наук в профессиональном научном переводе на русский язык. В определенной мере эта задача была выполнена. 

Главным редактором издания являлся А. В. Полетаев, его заместителем — И. М. Савельева, в редколлегию входили, в частности, В. С. Автономов и А. Ф. Филиппов. В редакционный совет входили: М. Блауг, К. Боулдинг, Дж. К. Гэлбрейт, Я. Корнаи, Г. Саймон, П. Самуэльсон, А. Сен, С. Фишер, Р. Хайлбронер, Р. М. Энтов, К. Эрроу. Выпуск  альманаха был осуществлен под эгидой Академии наук. 

Основные рубрики издания: экономическая теория; социальная теория; история; научное сообщество.

Всего было опубликовано 6 тематических выпусков альманаха:
 1. Предмет исследования (1993) — в номере размещены статьи Л. Роббинса (отрывки из книги «Эссе о природе и значении экономической науки»), Г. Беккера, Р. Хайлбронера, Д. МакКлоски, П. Самуэльсона и др.
 2. Структуры и институты (1993) — статьи К. Поланьи, В. Ойкена, К. Эрроу, Д. Норта, М. Абрамовица и др.;
 3. Мир человека (1993) — статьи Г. Саймона, О. Уильямсона, Р. Мертона, А. Лейонхуфвуда и др.;
 4. Научный метод (1994) — статьи М. Алле, М. Фридмена, М. Блауга, Л. фон Мизеса, Дж. Стиглера и др.;
 5. Риск, неопределённость, случайность (1994) — статьи Ф. Найта, К. Эрроу, Дж. Акерлофа, М. Алле и др.;
 6. Женщина, мужчина, семья (1994) — статьи Г. Беккера, Т. Шульца, А. Блайндера и др.

Ссылки 
 Об альманахе THESIS на сайте ИГИТИ им. А. В. Полетаева

Журналы по алфавиту
Экономические журналы
Социологические журналы